Hölzig ist der Familienname folgender Personen:

 Annegret Hölzig (* 1997), deutsche Volleyball-Nationalspielerin
 Franko Hölzig (* 1965), deutscher Volleyball-Nationalspieler
 Paul Hölzig (1911–1989), deutscher Puppenspieler